Остапю́к — українське прізвище.

Видатні носії 
 Остапюк Борис Ярославович (1961) — український залізничник.
 Остапюк Дмитро Олександрович (1914–1984) — український краєзнавець.

Див. також 
 Остап'юк